Engey kan syfta på följande platser:

Island 

 Engey (ö i Island, Västfjordarna), 
 Engey (ö i Island, Höfuðborgarsvæði), 

Robotskapade Islandförgreningar